Hapoel Rishon LeZion ist der Name folgender Sportvereine in Israel:

 Hapoel Ironi Rischon LeZion, Fußballverein
 Hapoel Rischon LeZion, Handballverein